A veia supra-renal é uma veia do abdômen.

Veias